VGO kan avse:

 VGO – en brittisk kulspruta Vickers Gas Operated, se Vickers K
 VGO – IATA-koden för Vigo-Peinador Airport